«8 Days Of Christmas» — альбом-компіляція гурту Destiny's Child.

Список композицій 
 «8 Days of Christmas» — Original Song based on Christmas classic «12 Days of Christmas»
 «Winter Paradise»
 «A „DC“ Christmas Medley»
 «Silent Night»
 «Little Drummer Boy»
 «Do You Hear What I Hear»
 «White Christmas»
 «Platinum Bells»
 «O' Holy Night»
 «Spread a Little Love on Christmas Day»
 «This Christmas»
 «Opera of the Bells»
 «The Proud Family» (featuring Solange)

Альбоми Destiny's Child
Музичні альбоми за алфавітом
Музичні альбоми 2001